

Geografia
 Auger-Saint-Vincent – comune francese nel dipartimento dell'Oise, regione della Piccardia
 Augers-en-Brie – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna, regione dell'Île-de-France

Persone
 Adrien Victor Auger (1787-1854) – pittore francese, allievo di Jacques-Louis David
 Arleen Auger (1939-1993) – soprano statunitense
 Brian Auger (1939) – tastierista britannico
 Charles Auger (1809-1859) – generale francese
 Claudine Auger, nome d'arte di Claudine Oger (1941-2019) – attrice francese
 Félix Auger-Aliassime (2000) – tennista canadese
 Luce Auger (1934) – modella francese
 Ludovic Auger (n. 1971) – ex ciclista su strada francese
 Pierre Victor Auger (1899-1993) – fisico francese
 Raoul-Auger Feuillet (1650? – 1709?) – danzatore e coreografo francese

 Auger de Balben (...– 162) – Gran Maestro dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
 Raoul-Auger Feuillet (1650?–1709?) – danzatore e coreografo francese

Altro
 Emissione Auger, o effetto Auger – processo competitivo all'emissione di raggi X a seguito del bombardamento di una sostanza con elettroni o fotoni
 Osservatorio Pierre Auger – osservatorio internazionale di raggi cosmici
 Spettroscopia Auger o AES – tecnica spettroscopica di analisi di superficie

Pagine correlate
 Auge